What Have You Done (Anouk), single van Anouk.
 What Have You Done (Within Temptation), single van Within Temptation.